Медоу има више значења:
 Медоу (Тексас)
 Медоу (Јута)